Sola – miasto w Norwegii
 Sola – miasto w Vanuatu
 Sola – singel Francesci Michielin
 Sola – singel J Balvina
 Sola – singel Becky G
 Sola – singel Luisa Fonsiego
 sola weksel – weksel własny, rodzaj papieru wartościowego
 sola, sola zwyczajna (Solea solea) – gatunek ryby morskiej